Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Faenza
Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea di Padova